

Актас — селище, Саранська міська адміністрація, Карагандинська область
 Актас — селище, Улитауський район, Улитауська область
 Актас — село, Актогайський район, Карагандинська область
 Актас — село, Ариська міська адміністрація, Туркестанська область
 Актас — село, Аягозький район, Абайська область
 Актас — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Актас — аул, район Біржан-сала, Акмолинська область
 Актас — село, Єсільський район, Північноказахстанська область
 Актас — село, Кокпектинський район, Абайська область
 Актас — село, Талгарський район, Алматинська область